Israel Beer Breweries Ltd. (IBBL) — вторая по объемам производства пива пивоварня Израиля (после Tempo Beer Industries Ltd.). Расположена в городе Ашкелон.

История 
Israel Beer Breweries Ltd. была основана в 1992 году одним из крупнейших мировых производителей пива Carlsberg Group в партнерстве с компанией . В 1995 году компания начала производство пива торговых марок Carlsberg и Tuborg, которые до того времени импортировались.

В июле 2008 года Carlsberg Group объявила о продаже своей доли акций Israel Beer Breweries Ltd. и выходе из числа акционеров компании. Пиво торговых марок Carlsberg и Tuborg продолжает производиться на пивоварне на условиях лицензии.

Состоянию на 2007 год пивоварня удерживала на рынке пива Израиля долю в 40 %.

Ассортимент продукции

Производство 
 Carlsberg
 Tuborg Red — Алк.об.: 5,2 %.
 Tuborg Green
 Holsten
 Tuborg Black
 Stella Artois
 Malty безалкогольное пиво
 Malty Diet безалкогольное пиво
 Безалкогольные напитки — напитки на основе натуральных соков

Импорт и дальнейшая дистрибуция 
Пивоварня импортирует и обеспечивает продажу на израильском рынке пива торговых марок Guinness, Kilkenny, Leffe, Stella Artois, Hoegaarden та Weihenstephan.

См. также 
Carlsberg Israel

Примечания

Ссылки 
 Пиво компании на сайте RateBeer.com

Ашкелон
Пиво Израиля